Untergang der Silberflotte steht für folgende Schiffsunglücke:

 Untergang der Silberflotte (1715)
 Untergang der Silberflotte (1733)